Дми́трий Улья́нов: 
 Ульянов, Дмитрий Ильич (1874—1943) — революционер и партийный деятель.
 Ульянов, Дмитрий Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.